Miss Independent pode referir-se a:

 "Miss Independent" (canção de Kelly Clarkson), single de 2003 por Kelly Clarkson
 Miss Independent (álbum), DVD de vídeo de 2003 por Kelly Clarkson 
 "Miss Independent" (canção de Ne-Yo), single de 2008 por Ne-Yo

Desambiguações de música‎